Powiat Ostrowski steht für:

 Powiat Ostrowski (Woiwodschaft Großpolen) in der Woiwodschaft Großpolen, Polen
 Powiat Ostrowski (Woiwodschaft Masowien) in der Woiwodschaft Masowien, Polen